

Patronyme 

 Maighread Ní Dhomhnaill, sœur de Mícheál Ó Domhnaill et de Tríona Ní Dhomhnaill, chanteuse traditionnelle irlandaise ;
 Mícheál Ó Domhnaill, frère de Maighread Ní Dhomhnaill et de Tríona Ní Dhomhnaill, un chanteur irlandais multi-instrumentiste (guitare, tin whistle, piano et harmonium) ;
 Tríona Ní Dhomhnaill, sœur de Mícheál Ó Domhnaill et de Maighread Ní Dhomhnaill, chanteuse traditionnelle irlandaise.